Ignazio Messina – imprenditore e armatore italiano
 Ignazio Messina – politico italiano
 Ignazio Messina & C. – compagnia di navigazione